Příjmení Halík má více nositelů:

 Karel Halík (1883–???) – český zápasník, olympionik
 Libor Halík (* 1966) – český pravoslavný kněz
 Pavel Halík (* 1935) – český architekt a pedagog
 Tomáš Halík (* 1948) – český katolický kněz, religionista a teolog
 Milada Halíková (* 1950) – česká politička, poslankyně PSP za KSČM

pseudonymy

Halík či Bedrník - krycí příjmení odbojáře Z. B. Dohalského (1900-1945)

podobné
 Nik Halik (* 1969) – australský podnikatel a záložní kosmonaut